Іши́мський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Жаксинського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Ішимське.

Населення — 1579 осіб (2009; 2429 в 1999, 2996 у 1989).

Станом на 1989 рік існували Ішимська сільська рада (села Ішимка, Казахстан, Кизилту, Монастирка) колишнього Кійминського району. Пізніше село Кизилту було перейменоване у село імені Баубека-батира, а 2006 року взагалі ліквідоване.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Жаксинського району